Die 18. Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften fanden vom 2. bis 9. Februar 2019 in Park City (USA) statt. Die FIS hatte die Wettbewerbe am 5. Juni 2014 auf ihrem Kongress in Barcelona an den einzigen Kandidaten vergeben. Sie wurden gleichzeitig mit den Snowboard-Weltmeisterschaften abgehalten, somit gab es nach 2015 und 2017 zum dritten Mal eine „Doppel-WM“ aus Freestyle-Skiing und Snowboard.

Austragungsorte der Wettbewerbe waren die umliegenden Wintersportgebiete Deer Valley Resort, Canyons Resort und Park City Mountain Resort. Bereits 2003 und 2011 war Deer Valley Ausrichter der Weltmeisterschaften gewesen.

Medaillenspiegel

Ergebnisse Frauen

Aerials 

Qualifikation: 5. Februar 2019 
Finale: 6. Februar 2019

Big Air 

Qualifikation und Finale: 2. Februar 2019

Halfpipe 

Qualifikation: 7. Februar 2019 
Finale: 9. Februar 2019

Moguls 

Qualifikation und Finale: 8. Februar 2019

Dual Moguls 

Qualifikation und Finale: 9. Februar 2019

Skicross 

Qualifikation: 1. Februar 2019 
Finale: 2. Februar 2019

Slopestyle 
Der am 5. und 6. Februar vorgesehene Slopestyle-Wettbewerb der Frauen konnte wegen anhaltend schlechter Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden und wurde ersatzlos gestrichen.

Ergebnisse Männer

Aerials 

Qualifikation: 5. Februar 2019 
Finale: 6. Februar 2019

Big Air 

Qualifikation und Finale: 2. Februar 2019

Halfpipe 

Qualifikation: 7. Februar 2019 
Finale: 9. Februar 2019

Moguls 

Qualifikation und Finale: 8. Februar 2019

Dual Moguls 

Qualifikation und Finale: 9. Februar 2019

Skicross 

Qualifikation: 1. Februar 2019 
Finale: 2. Februar 2019

Slopestyle 

Qualifikation: 5. Februar 2019 
Finale: 6. Februar 2019

Ergebnisse Mixed

Aerials Teamwettbewerb 

Finale: 7. Februar 2019

Dieser Wettbewerb stand bei Weltmeisterschaften zum ersten Mal auf dem Programm.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 
 2019 World Championships Awarded to Park City auf der Website der USSA

Einzelnachweise 

2019
Sportveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Park City (Utah)
Wintersport (Vereinigte Staaten)